Жупіле Про Ліга 2020—2021 — 118-й сезон чемпіонату Бельгії з футболу. Титул вдруге поспіль здобув Брюгге.

Формат змагань 
Через пандемію COVID-19 змінився формат чемпіонату. Кількість учасників збільшили з 16 команд до 18. Після двоколового турніру плей-оф грають чотири команди (замість шести), а плей-оф Ліги Європи тепер грають команди, які завершили сезон з п’ятого по восьме місце. Клуби, які фінішують з 9-го місця припиняють участь у першості за винятком клубу, що посяде 17-е місце, який проводить серію матчів з клубом, що посяде друге місце в другому дивізіоні.

Інформація про команди

Стадіони

Перший етап

Результати матчів

Плей-оф

Плей-оф I 
У цій частині команди почали з половиною очок (заокруглено в більшу сторону), які здобули в основній частині. Таким чином, команди почали з наступними очками: Брюгге - 38, Антверпен - 30, Андерлехт - 29 та Генк - 28.

Плей-оф II 
У цій частині команди почали з половиною очок (заокруглено в більшу сторону), які здобули в основній частині. Таким чином, команди почали з наступними очками: Остенде - 27, Стандард - 25, Гент - 25 та Мехелен - 24. У Остенде та Гента очки було заокруглено.

Лідери чемпіонату

Плей-оф вибування 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 — 8 травня 2021

|}

Статистика

Хет-трики 

Примітки
(H) – Вдома(A) – Гості

Примітки

Посилання 
    Офіційний сайт Бельгійської футбольної асоціації 
 Про Ліга на soccerway  

2020–2021
Бельгія
Бельгія
2020 у бельгійському спорті
2021 у бельгійському спорті